Johann Joseph Fux (1660-1741), compositeur autrichien ;
 Herbert Fux (1927-2007), acteur et politicien autrichien ;
 Pierre-Yves Fux (né en 1967), philologue, auteur et diplomate suisse.